Cachi kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Cachí, kommun, Salta, 
 Cachí, kommunhuvudort, Salta, 

Robotskapade Argentinaförgreningar